Distretto di Kamo – distretto della prefettura di Gifu, in Giappone
 Distretto di Kamo – distretto della prefettura di Shizuoka, in Giappone